Dit is een lijst van planetoïden 105401-105500 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 105401 - || 2000 QM144 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105402 - || 2000 QZ144 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105403 - || 2000 QU145 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105404 - || 2000 QZ145 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105405 - || 2000 QM148 || 27 augustus 2000 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 105406 - || 2000 QN150 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105407 - || 2000 QE153 || 29 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105408 - || 2000 QO153 || 29 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105409 - || 2000 QX153 || 29 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105410 - || 2000 QL154 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105411 - || 2000 QQ154 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105412 - || 2000 QY154 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105413 - || 2000 QF155 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105414 - || 2000 QA159 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105415 - || 2000 QW159 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105416 - || 2000 QY161 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105417 - || 2000 QL163 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105418 - || 2000 QR164 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105419 - || 2000 QR165 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105420 - || 2000 QB167 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105421 - || 2000 QL167 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105422 - || 2000 QW167 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105423 - || 2000 QA168 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105424 - || 2000 QD173 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105425 - || 2000 QF173 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105426 - || 2000 QK173 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105427 - || 2000 QL173 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105428 - || 2000 QT173 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105429 - || 2000 QN174 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105430 - || 2000 QR174 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105431 - || 2000 QH176 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105432 - || 2000 QJ176 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105433 - || 2000 QN176 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105434 - || 2000 QA177 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105435 - || 2000 QJ177 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105436 - || 2000 QS177 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105437 - || 2000 QR178 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105438 - || 2000 QD179 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105439 - || 2000 QM179 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105440 - || 2000 QF180 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105441 - || 2000 QU180 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105442 - || 2000 QW180 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105443 - || 2000 QY180 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105444 - || 2000 QU182 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105445 - || 2000 QW182 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105446 - || 2000 QS183 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105447 - || 2000 QU183 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105448 - || 2000 QZ190 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105449 - || 2000 QA191 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105450 - || 2000 QE191 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105451 - || 2000 QZ192 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105452 - || 2000 QB193 || 29 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105453 - || 2000 QX194 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105454 - || 2000 QP195 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105455 - || 2000 QJ197 || 29 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105456 - || 2000 QK197 || 29 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105457 - || 2000 QG198 || 29 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105458 - || 2000 QN199 || 29 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105459 - || 2000 QX199 || 29 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105460 - || 2000 QV201 || 29 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105461 - || 2000 QH205 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105462 - || 2000 QG206 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105463 - || 2000 QT206 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105464 - || 2000 QD207 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105465 - || 2000 QO207 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105466 - || 2000 QP207 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105467 - || 2000 QD208 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105468 - || 2000 QF208 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105469 - || 2000 QA209 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105470 - || 2000 QE209 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105471 - || 2000 QP209 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105472 - || 2000 QG210 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105473 - || 2000 QA211 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105474 - || 2000 QJ211 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105475 - || 2000 QK211 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105476 - || 2000 QM211 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105477 - || 2000 QO213 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105478 - || 2000 QS213 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105479 - || 2000 QO214 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105480 - || 2000 QF215 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105481 - || 2000 QB216 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105482 - || 2000 QJ216 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105483 - || 2000 QK216 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105484 - || 2000 QV216 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105485 - || 2000 QW216 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105486 - || 2000 QX216 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105487 - || 2000 QS219 || 20 augustus 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 105488 - || 2000 QX220 || 21 augustus 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 105489 - || 2000 QE221 || 21 augustus 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 105490 - || 2000 QS223 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105491 - || 2000 QM227 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105492 - || 2000 QO227 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105493 - || 2000 QB228 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105494 - || 2000 QF228 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105495 - || 2000 QW228 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105496 - || 2000 QC229 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105497 - || 2000 QF229 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105498 - || 2000 QM230 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105499 - || 2000 QS230 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105500 - || 2000 QL231 || 29 augustus 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten